Hemmingen peut faire référence à :
 Hemmingen, une commune de Bade-Wurtemberg, en Allemagne
 Hemmingen, une commune de Basse-Saxe, en Allemagne